Starrsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Starrsjön, Småland, sjö i Hylte kommun,  (13,3 ha)
Starrsjön, Östergötland, sjö i Finspångs kommun och Katrineholms kommun,  (26,3 ha)
Starrsjön, Södermanland, sjö i Flens kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn